Allegro – in ambito musicale, indicazione riguardante la velocità esecutiva
 Allegro – nome proprio di persona italiano maschile
 Allegro – libreria software
 Allegro – attributo araldico di azione
 Allegro – collegamento ferroviario tra San Pietroburgo ed Helsinki
Allegro – musical di Rodgers e Hammerstein
Austin Allegro – automobile britannica
John Marco Allegro – saggista e docente britannico
 Yves Allegro – tennista svizzero

Pagine correlate

 Allegra
 Allegri

Altri progetti